Il tabellone di doppio del Blossom Cup 2011, torneo di tennis facente parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2011, è stato vinto dalle cinesi Liu Wan-Ting e Sheng-Nan Sun (tds n. 4). In finale hanno sconfitto l'ucraina Julija Bejhel'zymer e la georgiana Oksana Kalašnikova con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Julie Coin /  Stéphanie Foretz Gacon (semifinali)
  Tetjana Lužans'ka /  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

  Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (quarti di finale)
  Liu Wan-Ting /  Sheng-Nan Sun (campionesse)

Altre giocatrici

Giocatrici che hanno usufruito di una Wild Card:

  Ji Chun-Mei /  Li Ting (quarti di finale)
  Tang Hao Chen /  Tian Ran (primo turno)

Giocatrici entrate in tabellone come Alternates:

  Lu Jia Xiang /  Lu Jia-Jing (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Blossom Cup 2011